РПЭ — многозначная аббревиатура:
 Русская полярная экспедиция
 Рабочая партия Эфиопии